Wilhelm Willemer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Willemer (Mediziner, 1855) (1855–1944), deutscher Mediziner und Verbandsfunktionär
 Wilhelm Willemer (Mediziner, 1887) (1887–1971), deutscher Mediziner 
 Wilhelm Willemer (General) (1905–1967), deutscher General
 Wilhelm Willemer (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer